Gorjainow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Gorjainow (1858–1919), russischer Metallurg
 Dmitri Wassiljewitsch Gorjainow (1914–1991), sowjetischer Kugelstoßer
 Pawel Michailowitsch Gorjainow (engl.: Pavel Mikhailovich Goryainov; russ.: Павла Михайлович Горяинов; geb. 1937), russischer Professor der geologischen und mineralogischen Wissenschaften und Namensgeber des Minerals Goryainovit